Cazadero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Cazadero (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga), San Juan del Río, 
 El Cazadero (ort i Mexiko, Durango), Santiago Papasquiaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar